«All Out Life» (с англ. — «Вся жизнь на свободе»)  — песня американской метал-группы Slipknot, выпущенная в качестве сингла 31 октября 2018 года. Это единственный сингл группы, который не был включён в какой-либо их альбом, за исключением японского издания We Are Not Your Kind. Релиз трека сопровождался видеоклипом, который снял перкуссионист и бэк-вокалист Шон «Клоун» Крейен. Это последний сингл, в котором участвует Крис Фен.

Выпуск и прием 
Эндрю Тренделл из NME описал песню «All Out Life» как «трэш-хэви-метал». Ник Рускелл из Kerrang! прокомментировал: «есть интенсивность, которая намного превосходит что-либо из последних трёх альбомов [группы], с пронзительной чертой ненависти, которая могла быть вырвана из альбома Iowa». Скотт Манро из Metal Hammer похвалил песню, назвав её «свирепой» и «невероятной».

Песня была номинирована на награду Kerrang! как «лучшая композиция».

Композиция и текст 
По словам вокалиста Slipknot Кори Тейлора, песня «All Out Life» была написана как «объединяющий крик для всех». Тейлор также предоставил следующую дополнительную информацию о песне:
All Out Life — это песня, которая пытается сделать два действия: объединить всех и напомнить всем, что прошлое не следует отбрасывать с пренебрежением. Люди так стремятся иногда найти свой путь, что они поливают грязью других артистов и групп, которые начали существовать в творческом плане, таким образом заставляя прошлое чувствовать себя одноразовым, как грязь. Пойми это: почему мы должны обращать внимание на твоё посредственное будущее, когда ты не можешь потрудиться отпраздновать удивительное прошлое? Я предпочел бы слушать гарантированный удар, чем вынужденный промах. «All Out Life» — это гимн, который напоминает людям, что это не дата в музыке, а сила пребывания.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип «All Out Life»  на YouTube
 официальный сайт группы Slipknot 

Синглы Roadrunner Records
Песни Slipknot
Песни по алфавиту
Синглы 2018 года